EEP steht für:
 Europäisches Erhaltungszuchtprogramm, ein Projekt zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten
 Eisenbahn.exe Professional, eine Modelleisenbahnsimulation
  Ένωσις Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Énosi Ellínon Radioerasitechnón), siehe Griechischer Amateurfunkverband
 Erythropoetische Protoporphyrie, eine erbliche Stoffwechselerkrankung
 Europäische Eignungsprüfung, eine Prüfung für Zulassung als Zugelassener Vertreter vor dem Europäischen Patentamt
 Einkommensexpansionspfad, ein Begriff aus der Mikroökonomie
 EnOcean Equipment Profile, Anwendungsprofile/Funktelegramme für EnOcean-Endgeräte

EEP